Никулкино — название населённых пунктов в России:
 Никулкино — деревня, ныне объединена с деревней Аленино Владимирской области.
 Никулкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Никулкино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Никулкино — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Никулкино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Никулкино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Никулкино — упразднённая в сентябре 2012 года деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Никулкино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Никулкино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Никулкино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.